A Higher Power – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
A Higher Power – cortometraggio del 1916 diretto da Ethyle Batley